Молочная — жд станция (тип населённого пункта) в Вологодском районе Вологодской области России. Входит в состав Майского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Октябрьский сельсовет.

География 
Фактически слилась с деревней Бовыкино.

Географическое положение 
Расстояние до районного центра Вологды по автодороге — 24 км, до центра муниципального образования Майского по прямой — 5 км. Ближайшие населённые пункты — Бовыкино, Овчинкино, Шаньково, Раскопино, Кулеберево, Маурино.

История 
Населённый пункт появился при строительстве железной дороги. В селении жили семьи тех, кто обслуживал железнодорожную инфраструктуру. 

С 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Октябрьское сельское поселение).

Население

Национальный и гендерный состав 
По переписи 2002 года население — 33 человека (16 мужчин, 17 женщин). Преобладающая национальность — русские (97 %).

Инфраструктура 
Основа экономики — обслуживание путевого хозяйства железной дороги. Железнодорожная станция Молочная.

Личное подсобное хозяйство. Почтовое отделение, расположенное в посёлке Молочное, обслуживает в Молочной свыше 100 домов.

Транспорт 
Доступна Молочная автомобильным и железнодорожным транспортом.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района